Glacier Tyndall : 
 Glacier Tyndall en Alaska
 Glacier Tyndall au Chili
 Glacier Tyndall au Colorado